Blanquefort est le nom de différentes communes françaises :
 Blanquefort, dans le département du Gers ;
 Blanquefort, dans le département de la Gironde ;
 Blanquefort-sur-Briolance, dans le département de Lot-et-Garonne.